Blind Spot (englisch für blinder Fleck) steht für:
 Blind Spot (1932), britischer Spielfilm von John Daumery (1932)
 Blind Spot (1947), US-amerikanischer Spielfilm von Robert Gordon (1947)
 Blind Spot, deutscher Titel Der blinde Rächer, britischer Spielfilm von Peter Maxwell (1958)

Siehe auch:
 Blind Side, Begriffsklärung
 Blindspot, US-amerikanische Fernsehserie (seit 2015)